Jorgos Azoidis (* 6. května 1993) je řecký zápasník–judista a sambista gruzínského původu.

Sportovní kariéra 
Narodil se do řecko-gruzínské rodiny. Připravuje se v řecké Soluni v klubu Aris pod vedením rodiny Iliadisů. V řecké mužské judistické reprezentaci se pohyboval ještě jako junior od roku 2010 v pololehké váze do 66 kg. Od roku 2014 startuje v lehké váze do 73 kg, ve které se v roce 2016 na olympijské hry v Riu nekvalifikoval.

Vítězství 
 2016 - 1x světový pohár (Praha)
 2018 - 1x světový pohár (Aktau)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Řecku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Jorgose Azoidise na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Jorgose Azoidise na Judobase.org

Řečtí judisté
Narození v roce 1993
Narození 6. května
Narození v Gruzii
Žijící lidé
Muži